„Кербала“ () е полско-български игрален филм (военен) от 2015 г., на режисьора Кшищоф Лукашевич. Световната премиера на филма е на 11 септември 2015 г. В България премиерата е на 16 март 2016 г., по време XX София Филм Фест.

Актьорски състав

Външни препратки 
  „Карбала“ в базата данни на Filmweb  
  „Карбала“  в базата данни на Stopklatka

Български военни филми
Български филми от 2015 година
Филми на Кшищоф Лукашевич
Филми от 2015 година
Полски военни филми
Война в Ирак (2003)